Иван Ильи́ч Само́йлов (11 февраля 1900, Петербург — 2 октября 1958, Ленинград) — советский учёный в области агрохимии и с.-х. микробиологии. Академик ВАСХНИЛ (1948), .

Биография 
Родился в семье служащего.

Окончил Ленинградский СХИ (1924).

В 1923—1930 работал там же: техник, младший ассистент, ассистент, научный сотрудник, заведующий опытным полем.

В 1930—1952 старший научный сотрудник, учёный специалист, заведующий отделом агротехники и механизации, заведующий лабораторией удобрений, заместитель директора по научной работе Ленинградского отделения ВНИИ удобрений, агротехники и почвоведения (1930—1952).

С 1952 г. директор ВНИИ с.-х. микробиологии.

Одновременно с работой в НИИ вел преподавательскую деятельность:
 доцент по земледелию и агрохимии и заведующий кафедрой агротехники Института по борьбе с вредителями в сельском хозяйстве (1931—1934);
 доцент по земледелию и агрохимии (1934—1935), заведующий кафедрой агрохимии, профессор (1941—1947) Ленинградского СХИ;
 заведующий кафедрой агрономии Всероссийского коммунистического с.-х. университета (1935—1937);
 заведующий кафедрой, профессор Ленинградского плодоовощного института (1937—1941);
 заведующий кафедрой агрохимии, профессор Ленинградского государственного университета (1948—1958).

Академик ВАСХНИЛ (1948). Автор научных работ в области агрохимии и с.-х. микробиологии.

В 1951—1954 депутат Верховного Совета РСФСР.

Награды 
 Орден Ленина (12.06.1954) — за выслугу лет и безупречный труд
 Орден Трудового Красного Знамени (1949)
 медали «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 золотая медаль ВСХВ (1955).

Основные работы 
 Руководство по применению удобрений в Ленинградской области / Соавт.: Н. А. Сапожников, С. И. Якубцов. — Л., 1934. — 216 с. — (Тр. ВНИИ удобрений и агропочвоведения; Вып. 30).
 Удобрения: Накопление, хранение, применение. — Л.: Лениздат, 1945. — 136 с.
 Система удобрений в севооборотах Нечернозёмной зоны / ВНИИ удобрений, агротехники и агропочвоведения. — М.; Л.: Сельхозгиз, 1948. — 127 с.
 Роль микроорганизмов в питании растений и повышение эффективности бактериальных удобрений: Докл. — М. 1957. — 44 с.

Литература 
 Биографическая энциклопедия РАСХН, ВАСХНИЛ http://www.cnshb.ru/AKDiL/akad/base/RS/000667.shtm
 Вестник сельскохозяйственной науки, Выпуски 7-12. Изд-во Министерства сельского хозяйства СССР, 1958 (Некролог)

Агрохимики СССР
Выпускники Санкт-Петербургского аграрного университета
Академики ВАСХНИЛ
Депутаты Верховного Совета РСФСР 3-го созыва